Пере́тин може стосуватися:

В математиці 
 Кон'юнкція
 Перетин в евклідовій геометрії
 Перетин відрізків
 Перетин графів
 Перетин множин
 Перетин прямих
 Перетин прямої і площини

Інше 
 Залізничний перетин — колишня назва місцевості в Києві
 Перетин у значенні Переріз в кресленні, архітектурі, інженерії (наприклад, перетин труби, те саме, що переріз труби), тощо
 Теорія перетину

Див. також 
 Перехрестя (значення)